Camerlengo – titolo utilizzato in diversi ordinamenti politici e religiosi odierni e del passato
 Camerlengo – varie cariche nella Chiesa cattolica: Camerlengo di Santa Romana Chiesa (amministratore della Camera Apostolica); Camerlengo del Sacro Collegio; Camerlengo del Clero Romano.
 Camerlengo – varie cariche nella Repubblica di Venezia: Camerlenghi de Comùn; Camerlengo del Consiglio dei Dieci; Camerlenghi dei Reggimenti.

Pagine correlate
 Ciambellano (disambigua)